The Killing Jar est une expression anglaise signifiant « La boite à tuer ». Elle peut faire référence à :

Chanson
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Roman
 , roman de  publié en 2002 ;
 , roman de  publié en .

Cinéma
 , thriller de  sorti en 1997 ;
 The Killing Jar, thriller de  sorti en 2010.